Музаки, Музакион может означать:
 Княжество Музаки — княжество в Албании (1335—1444).
 Музаки — албанский дворянский род.
 Музакион — малый город в Греции.
 Музакион (дим) — община (дим) в Греции.